Владивосток — пункт базирования Тихоокеанского флота России.

Географическое положение 
Пункт базирования кораблей Тихоокеанского флота Владивосток расположен на территории Приморского края в одноимённом городе Владивосток. Корабли в настоящее время базируются в двух бухтах — бухте Золотой Рог и Улисс.

Современный статус 
На 2 ноября 2008 г. — база действующая.

На территории Владивостока размещается 165-й полк морской пехоты (командир — подполковник Олег Кацан).

История военно-морской базы 
Указом Александра II от 3 марта 1855 года весь военно-морской контингент и эскадра контр-адмирала В. С. Завойко из Петропавловск-Камчатска были переведены в Николаевск-на-Амуре. 25 мая 1870 года комиссия по делам Приамурского края пришла к заключению о целесообразности объединения Амурского п-ва, острова Сахалин, а также Командорских и Курильских о-ов под особым управлением — для этих целей перевести все морские учреждения из Николаевска во Владивосток. Императорским указом от 16 февраля 1871 года во Владивостоке основывается порт под руководством контр-адмирала А.Е. Кроуна.

Корабли и суда, дислоцированные во Владивостоке

44-я бригада противолодочных кораблей (Владивосток) 
Командир капитан 1-го ранга Андрей Нелидин.

В строю 
 «Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер 572, в составе флота с 1988 года. Командир капитан 1-го ранга Петр Подкопайло.
 «Адмирал Пантелеев» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер 548, в составе флота с 1991 года. Командир капитан 1-го ранга Анциферов А.
 «Адмирал Трибуц» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер 564, в составе флота с 1986 года. Командир капитан 2-го ранга Сергей Собокарь.
 «Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Бортовой номер 543, в составе флота с 1985 года. Командир капитан 1-го ранга Анатолий Вислов.
 Громкий (корвет)
 Совершенный (корвет)

Отряд судов обеспечения «Владивосток»

В строю 
 1-я группа судов обеспечения
 БМТ «Борис Бутома»
 СМТ «Ижора»
 СМТ «Илим»
 СМТ «Иркут»
 СМТ «Печенга»
 МВТ-15
 МВТ-17
 ВТН-28
 ВТН-37
 ВТН-60
 ВТН-82
 2-я группа судов обеспечения
 ГС «Иртыш»
 КБС «Кемь»
 КС «Тавда»
 КИЛ-498
 КИЛ-927
 МБ-99
 СФП-173
 СР-111
 «Фотий Крылов»
 МБ «Калар»
 МБ «Александр Пискунов»
 3-я группа судов обеспечения
 МУС-781
 МУС-342
 РБ-179
 РБ-194
 РБ-203
 РБ-239
 РБ-240
 РБ-325
 ПК-58100
 ПК-89100
 БУК-149.
 4-я группа судов обеспечения
 Сухогрузная баржа (4 шт.)
 Рейдовая баржа самоходная (5 шт.)
 ПСК-1991
 РК-2036
 РК-1711
 РК-101

Бухта Улисс

165-я бригада надводных кораблей 
Командир капитан 1-го ранга Мурашкин Александр Николаевич

19-я бригада подводных лодок (Малый Улисс) 
Командир капитан 2 ранга Багдасаров Александр Константинович

В строю 
 Б-394 — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1989 года. Командир капитан 2-го ранга Бодак.
 Б-464 «Усть-Камчатск» — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1990 года. Командир капитан 2-го ранга Андрей Сайков.
 Б-494 «Усть-Большерецк» — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1991 года.
 Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1991 года.
 Б-190 «Краснокаменск» — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1992 года. Командир капитан 3-го ранга Александр Красенский.
 Б-345 — дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1994 года. Командир капитан 3-го ранга Иван Сажаев.

2-й и 25-й гвардейские дивизионы ракетных катеров

В строю 
 Р-261 — ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 991, в составе флота с 1988 года.
 Р-297 — ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 951, в составе флота с 1990 года.
Р-14 — ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 924, в составе флота с 1991 года.
Р-11 — ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 940, в составе флота с 1991 года.
Р-18 — ракетный катер проекта 12411М. Бортовой номер 937, в составе флота с 1992 года.
 Р-19 — ракетный катер проекта 12411М. Бортовой номер 978, в составе флота с 1992 года.
 Р-20 — ракетный катер проекта 12411М. Бортовой номер 921, в составе флота с 1993 года. Командир капитан-лейтенант Алексей Александрович Клинов
 Р-24 — ракетный катер проекта 12411М. Бортовой номер 946, в составе флота с 1994 года.
 Р-29 — ракетный катер проекта 12411М. Бортовой номер 916, в составе флота с 2003 года. 
 Р-298 — ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 971, в составе флота с 1990 года. Командир капитан 3 ранга Владимир Фокин

В ремонте
 Р-79 — ракетный катер проекта 1241Т. Бортовой номер 995, в составе флота с 1984 года. В ремонте

11-й дивизион кораблей охраны водного района

В строю 
 МПК-221 «Приморский комсомолец» — малый противолодочный корабль проекта 1124М. Бортовой номер 354, в составе флота с 1987 года.
 БТ-114 — базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 542, в составе флота с 1987 года. Командир капитан-лейтенант Николай Корнилов.
 БТ-232 — базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 525, в составе флота с 1988 года.
 БТ-245 — базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 553, в составе флота с 1989 года.
 БТ-256 — базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 560, в составе флота с 1991 года

В ремонте 
 МПК-17 «Усть-Илимск» — малый противолодочный корабль проекта 1124М. Бортовой номер 362, в составе флота с 1991 года. Командир капитан 3 ранга Максим Кулигин. В ремонте.
 МПК-64 «Метель» — малый противолодочный корабль проекта 1124М. Бортовой номер 323, в составе флота с 1990 года. Командир капитан 3 ранга Сергей Панков. в строю с 2011 года
 МПК-222 «Кореец» — малый противолодочный корабль проекта 1124М. Бортовой номер 390, в составе флота с 1989 года. В ремонте.

В консервации

Примечания

Ссылки 

Корабельный состав Тихоокеанского флота России. Проверено 2 ноября 2008 г.

Военно-морские базы Тихоокеанского флота
Пункты базирования ВМФ России
Владивосток